Алексей Николаевич Татаринов:
 Татаринов, Алексей Николаевич (1895—1978) — военный деятель, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, генерал-майор береговой службы.
 Татаринов, Алексей Николаевич (в монашестве Алексий Слободской; 1885—1937) — иерей, священномученик, местночтимый православный святой.